Siebitz ist:

 ein Ort in der Gemeinde Göda (sorbisch Dźiwoćicy), Landkreis Bautzen, siehe Siebitz (Göda)
 ein Ort in der Gemeinde Panschwitz-Kuckau (Zejicy), Landkreis Bautzen, siehe Siebitz (Panschwitz-Kuckau)
 der deutsche Name des Ortes Třebovice in Tschechien, der dem Truppenübungsplatz Boletice weichen musste